Worobjowo () ist ein russischer Ortsname
 in der Oblast Kaliningrad:
 Worobjowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Groß Hohenrade, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 [Worobjowo], nicht mehr existenter Ort im Rajon Nesterow (Grünwiese, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 in der Oblast Moskau:
 Worobjowo (Moskau, Lotoschino), Dorf im Rajon Lotoschin
 Worobjowo (Moskau, Rusa), Dorf im Rajon Rusa
 Worobjowo (Moskau, Solnetschnogorsk), Dorf im Rajon Solnetschnogorsk
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Worobjowo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 in der Oblast Smolensk:
 Worobjowo (Smolensk, Gagarin), Stadt im Rajon Gagarin
 Worobjowo (Smolensk, Tjomkino), Dorf im Rajon Tjomkino